Вале́рий Поляко́в: Поляков, Валерий Алексеевич (1936—2006) — советский и российский педагог, академик АПН СССР (1990), вице-президент РАО.
 Поляков, Валерий Владимирович (1942—2022) — советский и российский лётчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации.
 Поляков, Валерий Михайлович (1914―1999) ― советский и российский радиофизик, профессор Иркутского университета, заслуженный деятель науки РСФСР (1985).